Team America est un club américain de soccer ayant évolué en North American Soccer League en 1983.
 Team America, police du monde, ou Escouade américaine : Police du monde au Québec, est un film américain sorti en 2004.

Homonymie